The Politics of Dancing — сборник музыки в стиле транс, смикшированой Пол ван Дайком и выпущенный лейблом Ministry of Sound в октябре 2001 года. В 2005 году было выпущено продолжение — The Politics of Dancing 2.

Список композиций

Диск 1 
 Ashtrax — «Digital Reason»
 Joker Jam — «Innocence (Paul van Dyk Remix)»
 Private Taste — «First»
 Jimpy — «Feeling Good (Original Version)»
 Paul van Dyk — «Vega (Starecase Remix)» & Filmpalast — «I Want (Acapella)»
 Southern Comforter — «Another Late Thursday»
 iiO — «Rapture (Paul Van Dyk Remix)»
 Sipping Soma — «Superconcious (So Alive) (Dubbed Coast 2 Coast House Mix)»
 Timo Maas — «Killin' Me (Jan Driver Remix)»
 Maji Na Damu — «B.W.Y. (DJ 19 & H. Garden Remix)»
 U2 — «Elevation (Paul van Dyk Remix)»
 Paul van Dyk — «Autumn»
 Viframa — «Cristalle»
 Solicitous — «Furthermost (Pure Pleasure Mix)»
 Subsky — «Four Days (Gil Remix)»
 Second Sun — «Empire (Paul van Dyk Remix)»
 Paul van Dyk — «Out There»

Диск 2 
 Sagitaire — «Shout, C’mon (Coast 2 Coast Mix)»
 Mirco de Govia — «Epic Monolith»
 Ralphie B — «Massive (Paul van Dyk Remix)»
 David Forbes — «Questions Must Be Asked (Magica Mix)»
 Way Out West — «Activity»
 Connector — «Interference»
 Blank & Jones — «Secrets & Lies (Solid Sessions Remix)»
 Lexicon 4 — «Reach Me»
 Jamnesia — «Reset»
 4 Strings — «Into The Night»
 Active X — «Let’s Go (Vank Mix)»
 Signum — «In Progress»
 Walter & Gelder — «Section O»
 Solid Sleep — «Club Attack (Paul van Dyk Remix)»
 Guardians of The Earth — «Starchildren (Quasi Dub)»
 Nu NRG — «Dreamland»

Отзывы музыкальной прессы 

Обозреватель сайта Allmusic отметил многосторонность альбома, проявляемую в широком стилевом диапазоне: транс, хаус, брейкбит.

Примечания 

Сборники 2001 года
Альбомы Пола ван Дайка
Сборники на английском языке